Lhokha, Chinees: Shannan is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. De prefectuur ligt in het gebied van de traditionele Tibetaanse provincie U-Tsang. De hoofdstad van de prefectuur is de stad Nedong, wat de derde stad in Tibet is.

Arrondissementen 
De prefectuur Lhokha is onderverdeeld in 12 verschillende divisies op arrondissementniveau.